Loeillet ist eine belgische Musikerfamilie der Barockzeit.

Bekannte Angehörige 

 Jean-Baptiste François Loeillet (1653–1685), Vater von John Loeillet und Jaques Loeillet
 Pierre Loiellet (1674–1743), Violinist an der St.-Bavo-Kathedrale in Gent
 John Loeillet (geb. Jean-Baptiste Loeillet; 1680–1730), Komponist, Cembalist, Flötist und Oboist
 Jaques Loeillet (1685–1748), ein Halbbruder von John Loeillet, war zunächst Oboist im Hoforchester von Maximilian II. Emanuel (Bayern) in Brüssel, dem er 1725 nach München folgte. Später hatte er eine Anstellung am französischen Hof als Oboist in der „Chambre du Roi“ in Versailles. Hier trat er auch als Illusionskünstler und Magier in Erscheinung. Er veröffentlichte 1728 in Paris zwei Sammlungen „Sonata da chiesa“ op. 4 und op. 5.
 Jean-Baptiste Loeillet de Gant (1688–~1720), Komponist und Flötist
 Étienne-Joseph Loeillet (1715–1797), ein Halbbruder von Jean-Baptiste Loeillet de Gant, war Violinist und Organist an der Kathedrale in Brüssel. Eine Bewerbung um die Stelle als Hofkapellmeister in Nachfolge von Ignaz Vitzthumb blieb erfolglos

Individuelle Familie